Schwächung bezeichnet:
 Lenisierung (konsonantische Lautschwächung)
 Vokalschwächung
 eine Verkürzung eines Appellativum, wie bei -aha zu a- oder zu -e

Siehe auch